Höjdetjärn kan avse:
Höjdetjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Höjdetjärnet (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (6,59 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn